(n. 1933) – giocatore di baseball giapponese
  (1911-1986) – attore giapponese